Hedenhös kan vara:

 Hedenhös (uttryck) – avser mer eller mindre poetiskt den hedniska forntiden
 Barna Hedenhös – en serie berättelser för barn som är skrivna av Bertil Almqvist (Bertila)